Это страница официальных результатов в беге на 1500 метров у мужчин на чемпионате мира по легкой атлетике 1983 года. В соревновании приняли участие 52 атлета. Было проведено 4 предварительных забегов,  2 полуфинала и, наконец, финальный забег, прошедший 14 августа 1983 года.

Медалисты

Рекорды 
Действующий мировой рекорд на момент начала соревнований — 3:31.36 секунды — принадлежал Стивену Оветту и был установлен 27 августа 1980 года в Кобленце, ФРГ.

Финал

Полуфиналы 
Проводились 13 августа 1983

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Предварительные забеги 
Проводились 12 августа 1983

Ссылки
 Results

Бег
Бег на 1500 метров на чемпионатах мира по легкой атлетике